Чемпионат Южной Америки по футболу среди женщин 2010 проходил в Эквадоре с 4 по 21 ноября 2010 года. Это 6-й по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к чемпионату мира 2011 и летним Олимпийским играм 2012. Две лучшие команды участвуют в обоих соревнованиях.

Чемпионат проходил в два групповых этапа. На первом 10 команд разделены на две группы по пять сборных и играют по матчу друг с другом. По две лучшие команды проходят во второй этап, в котором сборные снова играют по матчу друг с другом и таким образом выявляют призёров.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC-5).

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Ссылки 
 Результаты

Кубок Южной Америки по футболу среди женщин
Ноябрь 2010 года
Спорт в Эквадоре в 2010 году
2010 год в женском футболе
Чемпионаты Южной Америки в Эквадоре
Международные соревнования по футболу в Эквадоре
Футбол в Южной Америке в 2010 году